Chang Xinyue (; ur. 13 lutego 1994) – chińska skoczkini narciarska. Trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2013, 2015 i 2017), brała też udział w mistrzostwach świata juniorów (2013).

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 16 stycznia 2011 w Braunlage podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 51,0 m na skoczni normalnej.

16 lutego 2013 po raz pierwszy wystartowała w konkursie Pucharu Świata kobiet w Ljubnie, w którym zajęła 32. miejsce po skoku na odległość 77,0 m.

1 grudnia 2017 w Lillehammer po raz pierwszy w karierze zdobyła punkty Pucharu Świata, zajmując na skoczni normalnej 27. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018